Don Gonzalo de Mora y Fernández, né le  à Madrid et mort dans la même ville, le ,  comte de Mora et  marquis de Casa Riera, est un aristocrate espagnol. Il est le père de Fabiola de Mora y Aragón, devenue reine consort des Belges de 1960 à 1993.

Biographie

Famille 
Gonzalo de Mora y Fernández naît à Madrid le . Il est le fils de Gonzalo de Mora y Riera (1836-1887) et de María de la Concepción Fernández y del Olmo (1854-1930). Il a un frère aîné Alejandro (1883-1954), futur  marquis de Casa Riera (en 1916). Son père meurt le , alors qu'il n'a pas encore dix mois.

Mariage 
Gonzalo de Mora y Fernández épouse à Madrid, le , Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz (née à Getaria le  et morte à Madrid le ), fille de Cesáreo de Aragón y Barroeta-Aldamar et de Blanca Carrillo de Albornoz y Elio, marquise de Casa Torres.

Descendance 
Gonzalo de Mora y Fernández et Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz ont sept enfants et trente-huit petits enfants :

 María de las Nieves de Mora y Aragón (née à Getaria le  et morte à Madrid le ), épouse, à Madrid, le , Ildefonso Escrivá de Romaní y Patiño,  marquis de Aguilar de Ebro,  comte de Sástago (1918-1981), dont dix enfants ;
 Gonzalo de Mora y Aragón (né à Madrid le  où il est mort le ),  marquis de Casa Riera, avocat, épouse le  Mercedes Narvaez y Coello de Portugal (née le ), dont quatorze enfants ;
 Ana María de Mora y Aragón (née à Getaria le  et morte à Madrid le ), épouse à Madrid, le , Jaime de Silva y Agrela, duc de Lécera (1920-1996), dont huit enfants ;
 Alejandro de Mora y Aragón (né à Madrid le  où il est mort le ), épouse, en 1953, Ana María Gasch Bascuas (1929-2011), dont trois enfants ;
 Jaime de Mora y Aragón (né à Madrid le  et mort à Marbella le ), acteur de théâtre et de cinéma, marié en premières noces, en 1958 (divorce la même année), avec Rosita Arenas (née à Caracas le ), actrice mexicaine, et marié en secondes noces, en 1962, avec Margit Ohlson (morte en 2019), sans postérité ;
 Fabiola de Mora y Aragón (née à Madrid le  et morte à Bruxelles le ), épouse à Bruxelles, le  Baudouin, roi des Belges et devient dès lors la cinquième reine des Belges de 1960 à 1993, sans postérité ;
 María de la Luz de Mora y Aragón (née à Madrid le  où elle est morte le ), épouse, à Madrid, le , Jose María Ruiz de Bucesta y Osorio de Moscoso (1929-2019), dont deux fils.

Dernières années 
Fidèle soutien et ami intime du roi , Gonzalo de Mora et sa famille suivent en exil la famille royale espagnole, en 1931, après la proclamation de la République, d'abord à Biarritz, puis à Paris, avant de revenir en Espagne en 1933. Lorsqu'en 1936, éclate la guerre civile, les Mora partagent le sort du roi, de nouveau exilé, et s'installent à Lausanne. En 1939, la famille revient à Madrid sous l'ère franquiste et s'établit dans un hôtel particulier de la Calle Zurbano.
En 1955, Gonzalo devient  marquis de Casa Riera à la mort, sans descendance, de son frère aîné Alejandro. Gonzalo de Mora y Fernández meurt, à Madrid, le , à l'âge de . Il est inhumé au cimetière Saint-Isidore à Madrid.

Honneur 
  Chevalier de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Ascendance

Notes et Références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 .

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1887
Naissance à Madrid
Décès en novembre 1957
Décès à 70 ans
Décès à Madrid
Noblesse espagnole
Chevalier de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem